Edgeville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgeville (Florida), im Manatee County
 Edgeville (North Carolina), im Guilford County